Татья́на Льво́вна Сухотина́-Толста́я (, Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 21 сентября 1950, Рим, Италия) — русская писательница, автор мемуаров. Старшая дочь Л. Н. Толстого.

Биография 
Родилась  года в семье графа Л. Н. Толстого. За неделю до её рождения с отцом произошёл несчастный случай, который мог лишить его способности действовать правой рукой. Как позже писала сама Сухотина-Толстая: «крестил меня друг моего отца Дмитрий Алексеевич Дьяков, а крёстной матерью моей была моя бабушка Любовь Александровна Берс».

Начала вести дневники в возрасте 14 лет и продолжала их в течение почти 40 лет. Лев Николаевич поощрял детей к ведению дневников и в ранние годы иногда читал записи Татьяны Львовны. Поэтому особенный интерес в её мемуарах представляют рассказы об отце, его образе жизни, повседневном быте.

В 1881 году она поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где её учителями были Василий Перов, Илларион Прянишников и Леонид Пастернак; она также училась у Николая Ге.

В 1899 году в возрасте 35 лет вышла замуж за уездного предводителя дворянства статского советника Михаила Сергеевича Сухотина, которому было 49 лет. 

Татьяна Львовна, как и её сёстры Мария и Александра, была последовательницей учения Толстого, вегетарианкой. 

После смерти мужа в 1914 году вернулась в Ясную Поляну, после превращения которой в музей-усадьбу, с 1917 по 1923 год была её хранительницей; с 1923 по 1925 год — директор Государственного музея им. Льва Толстого в Москве.

С 1925 года — в эмиграции, во Франции. Участвовала в работе благотворительного Толстовского фонда, который был организован в 1939 году. Из Парижа переехала в Италию, где провела остаток своей жизни. Умерла в Риме 21 сентября 1950 года. Похоронена на римском кладбище Тестаччо (III, III, 2, 13, tomba № 1017) вместе с сыном Ф. М. Сухотиным и дочерью Т. М. Сухотиной-Альбертини. 

Дочь Татьяны Львовны — Татьяна Михайловна Сухотина-Альбертини (1905—1996), жена адвоката Леонардо Джузеппе Альбертини (1903—1980); гражданка Италии, президент общества Servizio Sociale Internazionale и итальянского филиала Толстовского фонда — написала несколько книг воспоминаний: «Моя мать», «Моя бабушка», «Толстой и детство».

Сочинения 
 «Учитель музыки» (под псевдонимом Ольга Блохина). Журнал «Игрушечка». 1891, № 11
 «Друзья и гости Ясной Поляны». 1. «Н. Н. Ге». Журнал «Вестник Европы», 1904, № 11
 «Друзья и гости Ясной Поляны», изд-во «Колос», М., 1923.
 «О том, как мы с отцом решали земельный вопрос» — Сб. «Толстой и о Толстом. Новые материалы». М., 1924, с. 55.
 Семейная трагедия Льва Толстого // Вечерняя Москва, 1928.
 Семейная трагедия Льва Толстого: (Из записок его дочери Т. Л. Толстой-Сухотиной) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1935.— 17 ноября (№ 8327).— С. 2.
 «Чурка» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1950.— 26 сентября (№ 14032).— С. 3.
 The Tolstoy Home: Diaries of Tatiana Sukhotin-Tolstoy. Publisher: ‎ Columbia University Press; 2d ptg. edition, 1951. ASIN:B000KNKSXG
 Т. Tolstoi. «Avec Leon Tolstoi». Paris, 1975 (на франц. языке)
 Воспоминания. — М., 1976. 2-е изд. — 1980.
 Дневник. — М., 1979. 2-е изд. — 1984.
 «Милый Булгаша!..»: Письма Т. Л. Сухотиной-Толстой и Т. М. Альбертини-Сухотиной В. Ф. Булгакову (1925—1940) / Вступ. ст., публ. и коммент. В. Н. Абросимовой и Г. В. Краснова // Диаспора: Новые материалы.— Париж; СПб., 2004.— Т. 6.— С. 416—471.

Издания

Примечания

Литература 
 Коссов С. У дочери Льва Толстого в Риме: Т. Л. Сухотина-Толстая рассказывает о своём великом отце // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1938.— 13 февраля (№ 9141).— С. 2.
Коссов С. О детях Л. Н. Толстого: Беседа с Татьяной Львовной Сухотиной-Толстой: (Письмо из Рима) // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1940.— 21 апреля (№ 9936).— С. 2.
А. С. [Седых А.] Скончалась Татьяна Л. Сухотина-Толстая // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1950.— 24 сентября (№ 14030).— С. 1.
Александрова В. Дневник Татианы Толстой [The Tolstoy Home: Diaries of Tatiana Sukhotin-Tolstoy / Transl. by Alec Brown.— New York: Columbia Univ. Pr., 1951] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1951.— 13 мая (№ 14262).— С. 8.
Иванов Вячеслав. О дневниках Т. Л. Сухотиной // Новый журнал.— Нью-Йорк, 1953.— Кн. 32.— С. 288—295.
Толстовский уголок в Париже [в Славянском институте при Парижском университете] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1960.— 28 ноября (№ 17430).— С. 3 (Хроника).
Дар внучки Толстого [Т. М. Альбертини архива Т. Л. Сухотиной-Толстой Толстовскому музею в Москве] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1975.— 18 июля (№ 23684).— С. 2.
Ценный дар [Т. М. Альбертини Толстовскому музею в Москве] // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1975.— 19 сентября (№ 23738).— С. 4 (Хроника).
Толстая А. Отец: Жизнь Льва Толстого // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1978.— 29 марта (№ 24529).— С. 4; 4 апреля (№ 24534).— С. 4; 20 апреля (№ 24548).— С. 4.
Бровцын Б. Дети и внуки Льва Толстого // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1983.— 19 ноября (№ 26304).— С. 6.
Кулагин А. В. Сухотина-Толстая Татьяна Львовна // Русские писатели, 1800—1917: Биографический словарь.— М.; СПб., 2019.— Т. 6: С—Ч.— С. 154—156: портр. ISBN 978-5-4469-1616-0
Маццуккелли С. Сухотина-Толстая Татьяна Львовна // Русское присутствие в Италии в первой половине XX века: Энциклопедия.— М.: РОССПЭН, 2019.— С. 636—638.— ISBN 978-5-8243-2316-0

Ссылки 
 Биография Т. Л. Сухотиной-Толстой на сайте Спутникового канала единой образовательной информационной среды 

Татьяна Львовна
Татьяна
Татьяна Львовна
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в Италии
Похороненные на кладбище Тестаччо